La DFB-Pokal 2014-2015 è stata la 72ª edizione della Coppa di Germania, è iniziata il 15 agosto 2014 e si è conclusa il 30 maggio 2015, con la finale disputata allo Stadio Olimpico di Berlino. Il Wolfsburg ha battuto 3-1 il Borussia Dortmund e ha vinto il trofeo per la prima volta nella sua storia.

Club partecipanti 
64 squadre hanno preso parte alla competizione.

1 Le tre regioni con più team partecipanti (Baviera, Bassa Sassonia, Vestfalia) hanno il diritto di iscrivere due squadre per la competizione..
2 Poiché il Darmstadt si è qualificato grazie alla sua posizione in campionato, il Kickers Offenbach ottiene un posto nella competizione.
3 Poiché il Bayern Monaco II non può partecipare alla DFB-Pokal, gli subentra l'Illertissen.

Calendario 
Questo il calendario della competizione:

Trentaduesimi di finale 
Il sorteggio del primo turno è stato effettuato il 1º giugno 2014.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 agosto 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 agosto 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 agosto 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 agosto 2014

Sedicesimi di finale 
Il sorteggio del secondo turno è stato effettuato il 23 agosto 2014.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 ottobre 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 ottobre 2014

Tabellone (dagli ottavi)

Ottavi di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 marzo 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 marzo 2015

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 aprile 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 aprile 2015

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 aprile 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 aprile 2015

Finale

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2014
Calcio nel 2015
Edizioni della Coppa di Germania